Rohdea (dier), geslacht van eenoogkreeftjes
 Rohdea (plant), geslacht uit de aspergefamilie